Лучко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лучко, Аким Степанович (1912—?) — Герой Социалистического Труда.
 Лучко, Клара Степановна (1925—2005) — советская и российская киноактриса, народная артистка СССР.

Другое 
  — населённый пункт в Хорватии.
 «Лучко» — хорватский футбольный клуб из Загреба.
  — аэродром в Хорватии.
 Антитеррористическая группа Лучко — элитная группа по борьбе с терроризмом хорватской полиции. См. также 

  — название населённых пунктов.
  — название населённых пунктов.